Департамент Ринконада  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 6407 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 2488 человек против 2298 человек в 2001 году, что составило рост на 8,3 %. Плотность населения — 0,388 чел./км².

Административный центр — Ринконада.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Санта-Каталина
 на северо-востоке — с департаментом Яви
 на востоке — с департаментом Кочинока
 на юге — с департаментом Сускес
 на юго-западе — с Чили
 на северо-западе — с Боливией

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Ринконада
Мина-Пиркитас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй